Philodinavus är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Harry K. Harring 1913. Philodinavus ingår i familjen Philodinavidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bdelloider
Philodinavus